Gassenbach ist ein Gewässername:

 Gassenbach (Auerbach), rechter Zufluss des Auerbachs an der Holzerhütte von Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gassenbach (Fils) – siehe unten → Schmaler Gassenbach
 Gassenbach (Frenke), rechter Zufluss der Vorderen Frenke (rechter Hauptstrang-Oberlauf der Frenke) in Hölstein, Bezirk Waldenburg, Kanton Basel-Landschaft
 Gassenbach (Gönzbach), rechter Zufluss des Gönzbachs oder Gönzer Bachs in Gönz, Markt Wellbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Gassenbach (Möhlinbach), linker Zufluss des Möhlinbachs in Zuzgen, Bezirk Rheinfelden, Kanton Aargau
 Schmaler Gassenbach, rechter Zufluss der Fils in Gingen an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gasenbach